CRC – Christian Rosenkreutz (Christian Rose-Croix), a rózsakeresztes testvériség alapítójának közkeletű monogramja.
 Cyclic Redundancy Check, informatikai fogalom, adattárolási, adatátviteli hiba ellenőrzésére
 Costa Rica-i colón, pénznem
 colorectal cancer, klinikai fogalom, vastagbélrák
 Clinical Research Coordinator, munkakör